Trakehnen steht für

 Hauptgestüt Trakehnen, das bis 1944 bestehende Hauptgestüt Preußens in Ostpreußen
 Bahnhof Trakehnen, Stationssiedlung im Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, seit 1946: Diwnoje (Kaliningrad, Nesterow), Siedlung im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 (Groß) Trakehnen, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen, seit 1946: Jasnaja Poljana (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad,  Russland
 Klein Trakehnen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland
 Neu Trakehnen, bis 1928: Alt Kattenau, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen, seit 1946: Furmanowka (Kaliningrad, Nesterow), Siedlung im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland

lt:Trakėnai (reikšmės)